Новочемода́ново — село Лев-Толстовского района Липецкой области. Центр Новочемодановского сельсовета.

Стоит у небольшого леска. На северо-западе от Новочемоданова располагается урочище Старочемоданово.

В 2,5 км к югу на железнодорожной линии Лев Толстой — Чаплыгин находится станция Митягино.

Новочемоданово известно по документам со второй половины XIX века.

Название связано с соседним селом Старочемоданово (ныне не существует); отсюда уточнение Ново-.

Население

Примечания 

Населённые пункты Лев-Толстовского района